Кэ́ндис Мише́ль Бе́кман-Э́рлих (, род. 30 сентября 1978 года) — американская модель, актриса, профессиональный рестлер, известная под именем Кэндис Мишель или просто Кэндис. Известная своими выступлениями в World Wrestling Entertainment.

В 2004 году Кэндис Мишель была нанята в WWE, после её участия в WWE Diva Search. Кроме рестлинга, Кандис известна по рекламному ролику Go Daddy.com с её участием, показанному на Суперкубке в 2005 году. Она также снялась для обложки журнала Playboy в апреле 2006 года. В 2007 году после победы над Мелиной на ппв шоу Vengeance, Кэндис завоевала титул Женского чемпиона WWE. 19 июня 2009 года она была уволена из WWE. 2 декабря 2017 года на шоу House of Hardcore 36 Кэндис провела свой прощальный матч, в котором одержала победу над Лизой Мари Варон.

Личная жизнь 
С 7 мая 2005 года Кэндис замужем за доктором-хиропрактиком Кеном Джи Эрлихом, с которым она встречалась 6 лет до их свадьбы. У супругов есть три дочери: ЭкиЭнн Роуз Эрлих (род.23.05.2010), Юми Грэйс Эрлих (род.20.10.2012) и Алоха Вон Эрлих (род.17.07.2015).

В 2008 году Кэндис вместе с Батистой, Шелтоном Бенджамином и Джошем Мэтьюзем представляла WWE на Национальном конвенте Демократической партии 2008 года, на котором призвали всех фанатов WWE принять участие в голосовании на Президентских выборах в США 2008 года.

Любимые приёмы 

 Завершающие приёмы
 Закручивание Леденца () — 2007—2009
 Удар пяткой во вращении — 2007; как коронный приём 2008—2009
 Передняя Русская подсечка () — 2005—2006
 Коронные приёмы
 Bridging northern lights suplex
 Candylicious (Hanging figure four necklock)
 Diving crossbody
 Удар локтем в падении, с танцем Go Daddy
 Hurricanrana
 Rolling neck snap
 Running leaping clothesline
 Sitout rear mat slam
 Springboard arm drag
 Tilt-a-whirl headscissors takedown

Титулы и награды 
 Pro Wrestling Illustrated
 Самый прогрессирующий рестлер года (2007)
 Женщина года (2007)
 № 10 в списке 50 лучших девушек рестлеров 2008 года
 World Wrestling Entertainment
 Женский чемпион WWE (1 раз)
 Чемпион WWE 24/7

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте Online World of Wrestling

Персоналии по алфавиту
Женщины-рестлеры США